La serie A 1966-67 fu il 37º campionato nazionale italiano di rugby a 15 di prima divisione.

 a girone unico e fu deciso allo spareggio, in quanto vide appaiate al primo posto in classifica due compagini, le  e .
L'incontro, disputatosi a Roma, vide prevalere con il punteggio di 6-0 gli abruzzesi che divennero il nono club a figurare nell'albo d'oro del campionato italiano.

Le squadre retrocesse furono  e , che solo la stagione precedente erano state promosse dalla serie inferiore.

Squadre partecipanti 

  (sponsorizzata GBC)
 
  (sponsorizzata Viro)
 
  (Padova)
 

 
 
 
  (Napoli)
  (Padova)

Risultati

Spareggio per il 1º posto

Classifica

Verdetti 
  : campione d'Italia
  ,  : retrocesse in serie B

Note

Bibliografia